John Adams — segundo presidente dos Estados Unidos
 John Quincy Adams — sexto presidente dos Estados Unidos
 John Couch Adams — astrónomo inglês
 John Adams (físico) — físico nuclear inglês
 John Adams (compositor) — compositor estadunidense
 Johann Friedrich Adam — botânico russo

Ver também 
 Adams